

Patronyme

 Mike Singletary (1958-), ancien joueur de football américain ;
 Sean Singletary (1985-), ancien basketteur américain.

Patronyme américain